Präsident des Bundesrates, Bundesratspräsident oder Vorsitzender des Bundesrates steht für:

 Präsident des Bundesrates (Deutschland), Vorsitzender des Bundesrates der Bundesrepublik Deutschland
 Präsident des Bundesrates (Österreich), Vorsitzender des zweiten Parlamentskammer
 Bundespräsident (Schweiz), Vorsitzender des schweizerischen Bundesrates
 Bundeskanzler (Norddeutscher Bund), Vorsitzender des historischen Bundesrates im Norddeutschen Bund
 Reichskanzler, Vorsitzender des historischen Bundesrates im Deutschen Kaiserreich